Henrik Hegardt kan syfta på:

* Henrik Hegardt (1869–1934), svensk ryttmästare, jordbrukare och politiker
 Henrik Hegardt (1934–2021), svensk företagsledare